Kevin Lavallée bzw. Kevin LaVallée ist der Name folgender Personen:

* Kevin LaVallée (Eishockeyspieler, 1961) (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Kevin Lavallée (Eishockeyspieler, 1981) (* 1981), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Kevin Lavallée (Eishockeyspieler, 1985) (* 1985), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler